Alla vigilia () – romanzo di Ivan Sergeevič Turgenev pubblicato nel 1860
 Alla vigilia () – dramma di Aleksandr Nikolaevič Afinogenov pubblicato postumo nel 1942
 Alla vigilia () – film del 1915, tratto dal romanzo omonimo di Turgenev, diretto da Vladimir Rostislavovič Gardin